Kothebach ist ein Gewässername:

 Kothebach (Solz), rechter Zufluss der (südlichen) Solz (bei Bad Hersfeld in die Fulda) nach Malkomes, Gemeinde Schenklengsfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Kothebach oder Kothe (Fluss), rechter Zufluss der Spree bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen

Siehe auch:
 Kothbach